Barranc del Solà (Molinos), barranc del poble de Molinos, pertanyent al terme municipal de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
 Barranc del Solà (Salàs de Pallars), barranc als termes municipals de Conca de Dalt i Salàs de Pallars (Pallars Jussà)
 Barranc del Solà (Sapeira), barranc al terme municipal de Tremp (Pallars Jussà)
 Barranc del Solà (Vilanova), barranc de al terme municipal de Conca de Dalt (Pallars Jussà)